Axial TV este un post privat de televiziune generalistă cu emisie pe întreg teritoriul R. Moldova prin intermediul distribuitorilor de servicii media
prin cablu, IPTV, OTT și GSM.

Axial TV poate fi vizionat și în toată lumea, în timp real, pe internet.

Misiune: schimbarea societății prin promovarea binelui și frumosului, prin informarea corectă, echidistantă a publicului.

www.axialtv.md

Televiziuni din Republica Moldova
Fondări în 2016